Bryan Adams, Canadees zanger/songwriter en fotograaf 
Brian Adams (worstelaar), professioneel worstelaar en acteur
Bryan Adams (ijshockey), professioneel ijshockey speler in de National Hockey League
Brian Adams (voetbalcoach), huidige voetbalcoach van Noor-Iers team Ards
Brian Adams (golfer)
B. Stille, rapper van de groep Nappy Roots

Zie ook 
Ryan Adams, Amerikaans rock/country zanger
Brian Adam, Schots politicus